Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie, renommée 
  Panzerdivision
  SS de volontaires de cavalerie Maria Theresa

France 
 22e division d'infanterie (France)

Japon 
 22e division (armée impériale japonaise)

Pologne 
 22e division d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 

 22e division d'infanterie (Royaume-uni)